Haman může znamenat:

 Haman – perský vezír z biblické knihy Ester
 Haman – okres v Koreji, v provincii Jižní Kjongsang

 příjmení
 Aleš Haman (* 1932) – český literární teoretik a historik
 Filip Haman (* 1998) – český hokejista
 Jaroslav Haman (* 1942) – český hudební pedagog a sbormistr
 Jiří Haman (* 1984) – český hrobník, předseda Unie pohřebních služeb
 Josef Haman (1933–2014) – český a československý politik
 Václav Haman (* 1986) – český sportovní kulový střelec a profesionální puškař

Podobné příjmení 
 Hamann